Borne är ett tyskt ortnamn som är släkt med svenska brunn. Namnet kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Borne (ö),

Frankrike 

 Borne, Ardèche, kommun i departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Borne, Haute-Loire, kommun i departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Nederländerna 

 Borne, Nederländerna kommun, Overijssel,

Tyskland 

 Borne, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Borne, Bad-Belzig – stadsdel, före detta by, 52° 6′ 42″ N, 12° 32′ 9″ O

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar